W — літера латинської абетки.
 Хімічний символ вольфраму.
 W — символ, яким позначається амінокислота триптофан
 W (команда) — утиліта Unix